Иван Болотников: Болотников, Иван Иванович (ум. после 1631) — дворцовый дьяк при царе Михаиле Фёдоровиче.
 Болотников, Иван Исаевич (1565—1608) — военный и политический деятель Смутного времени в России, предводитель восстания 1606—1607 годов.